Algedi est le nom traditionnel parfois donné à deux étoiles :
 α Capricorni, également appelée Prima Giedi et Algiedi Prima ;
 α Capricorni, également appelée Secunda Giedi et Algiedi Secunda.

Ce nom a été officiellement attribué à α Capricorni (et donc pas à α Capricorni) par l'Union astronomique internationale le .

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire
Constellation du Capricorne